Matinsaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Matinsaaret (ö i Birkaland), Övre Birkaland, 
 Matinsaaret (ö i Norra Karelen), Joensuu, 
 Matinsaaret (ö i Södra Savolax), Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar